Chutes Horseshoe en Australie
 Chutes du Fer-à-Cheval à la frontière entre le Canada et les États-Unis